Oldemeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Oldemeyer (1928–2020), deutscher Philosoph

Oldemeyer steht für

 W. Oldemeyer Nachf., im 19. Jahrhundert in Hannover gegründete Geschäftsbücherfabrik, Buch- und Steindruckerei sowie Papierhandlung